1080 — o ano
1080 (manobra)
1080i
1080p
1080 Orchis — asteroide

Desambiguações de números